Comrie kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Comrie, Perth and Kinross, Skottland, 
 Comrie, Fife – en ort i Fife, Skottland

Sydafrika 

 Comrie (berg), KwaZulu-Natal, Sisonke District Municipality, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar